Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut au fost campionii en-titre	dar numai Mahut a ales să-și apere titlul, în parteneriat cu Édouard Roger-Vasselin. Mahut a pierdut în prima rundă în fața perechii Lloyd Glasspool și Harri Heliövaara.

Nikola Mektić și Mate Pavić au învins în finală perechea Lloyd Glasspool și Harri Heliövaara cu scorul de 3–6, 7–6(7–3), [10–6]. A fost al treilea lor titlu la dublu al sezonului și al 12-lea titlu împreună la general.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Qualifying Draw
 Main Draw

2022
ATP Tour 2022